Bodard ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Bodard (1883–1969), französischer Diplomat
 Joseph Bodard (* 1938), französischer Konteradmiral
 Louis-Victor Bodard (1765–1799), französischer Ingenieur
 Lucien Bodard (1914–1998), französischer Journalist, Autor und Schauspieler
 Mag Bodard (1916–2019), französische Filmproduzentin